UMT poate fi:

 Uzinele Mecanice Timișoara, companie producătoare de utilaj minier, metalurgic și de construcții din România
 UMT Timișoara, fostă echipă de fotbal din Timișoara, România
 Stadionul UMT, stadion de fotbal din Timișoara